Девять кораблей Королевского флота назывались HMS Arethusa или HMS Arethuse в честь греческой нимфы Аретусы.

 HMS Arethusa (1759) — 32-пушечный корабль 5 ранга; захвачен у французов в 1759 году; разобран в 1779.
 HMS Arethusa (1781) — 38-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1781 году; разобран в 1814.
 Французский фрегат Aréthuse — 38-пушечный корабль 5 ранга; захвачен у французов в 1793 году, разбился в 1796.
 HMS Arethusa (1817) — 46-пушечный корабль 5 ранга; спущен в 1817 году. В 1844 переименован в HMS Bacchus во время переделки в блокшив. Разобран в 1883 году.
 HMS Arethusa (1849) — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен в 1849 году. В 1861 оснащён винтовым движителем. В 1874 превращён в учебное судно. Разобран в 1934 году.
 HMS Arethusa (1882) — броненосный крейсер типа «Линдер»; спущен в 1882 году; разобран в 1905.
 HMS Arethusa (1913) — лёгкий крейсер типа «Аретьюза»; спущен в 1913 году; разбился в 1916 году после подрыва на мине.
 HMS Arethusa (26) — лёгкий крейсер типа «Аретьюза»; спущен в 1934; разобран в 1950.
 HMS Arethusa (F38) — фрегат типа «Линдер»; спущен в 1963, потоплен как мишень в 1991 году.

Кроме того, существовало 11 кораблей французского флота, которые носили такое же название.